Cambridge, régi angliai egyetemi város
 Cambridge-i Egyetem, egyetem az Egyesült Királyságban

USA
 Cambridge (Idaho)
 Cambridge (Illinois)
 Cambridge (Iowa)
 Cambridge (Kansas)
 Cambridge (Kentucky)
 Cambridge (Maine)
 Cambridge (Maryland)
 Cambridge (Massachusetts)
 Cambridge (Minnesota)
 Cambridge (Missouri)
 Cambridge (Nebraska)
 Cambridge (New Hampshire)
 Cambridge (Delran, New Jersey)
 Cambridge (Evesham, New Jersey)
 Cambridge (város, New York állam)
 Cambridge (falu, New York állam)
 Cambridge (Ohio)
 Cambridge (Vermont)
 Cambridge (Wisconsin)
 Cambridge City
 Cambridge Springs
 Cambridge Township (Guernsey megye, Ohio)
 Cambridge Township (Henry megye, Illinois)
 Cambridge Township (Michigan)
 Cambridge Township (Minnesota)
 Cambridge Township (Pennsylvania)

Kanada 
 Cambridge (Ontario)

Egyéb
 Cambridge-i ötök, szovjet kémhálózat
 Cambridge Footlights, amatőr színjátszókör a Cambridge-i Egyetemen
 Cambridge hercege, nemesi cím
 Cambridge United FC, angliai labdarúgóklub